Kalevi Rassa (né le  à Loimaa en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1953, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1953-1954 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||4 ||1 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- bgcolor="F6FFB2"
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|- 
|1955-1956 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||6 ||3 ||9 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1956-1957 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||4 ||4 ||8 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1957-1958 || Ilves Tampere || SM-sarja ||11 ||11 ||9 ||20 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1958-1959 || Ilves Tampere || SM-sarja ||18 ||7 ||4 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1959-1960 || Ilves Tampere || SM-sarja ||18 ||17 ||17 ||24 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Ilves Tampere || SM-sarja ||18 ||12 ||7 ||19 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1961-1962 || Ilves Tampere || SM-sarja ||18 ||6 ||11 ||17 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1936
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960